Pleasant Hills (Maryland)
 Pleasant Hills (Pennsilvània)